Haughton är ett efternamn som burits av bland andra:

 Billy Haughton
 Graves Haughton
 Greg Haughton
 Samuel Haughton

Externa länkar